Вольде:

 Вольде — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вольде — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.